Pride of Kent est le nom de deux navires ferries :

 Spirit of Free Enterprise, nommé Pride of Kent de 1987 à 1998 ;
 MS Pride of Kent.